Ранчо ел Дескансо има више значења:

 Ранчо ел Дескансо (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ел Дескансо (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику